Bukene – distretto della regione di Shinyanga, in Tanzania
 Bukene – distretto della regione di Tabora, in Tanzania